VCV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Logistico della California Meridionale, Victorville (Stati Uniti d'America)
 VCV – codice vettore ICAO di Conviasa